Ораовац може да се односи на:

 Ораовац (Пријепоље), насеље у општини Пријепоље, Златиборски округ, Република Србија
 Ораовац (Зворник), насеље у општини Зворник, Република Српска, БиХ
 Ораовац (Дољи Лапац), насеље у општини Дољи Лапац, Лика, Република Хрватска